Weinkauf steht für:

 eine ehemalige Bezeichnung für eine Hofübernahmegebühr, siehe Weinkauf

Weinkauf ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Weinkauf (1927–2003), deutscher Gewerkschaftssekretär und Politiker (SPD)
 Bernd Weinkauf (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Leo Weinkauf (* 1996), deutscher Fußballtorhüter
 Thomas Weinkauf (* 1965), deutscher Polizist, siehe Toto & Harry

Siehe auch:
 Weinkauff